Дэйв Шульц (; род. 14 октября 1949, Уолдхейм) — бывший канадский хоккеист и тафгай, игравший на позиции левого нападающего. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Филадельфия Флайерз» (1974, 1975). Рекордсмен по количеству штрафных минут за сезон (472 минуты в сезоне 1974/75).

Карьера

Игровая карьера 
На драфте НХЛ 1969 года был выбран в 4-м раунде под общим 52-м номером клубом «Филадельфия Флайерз». Присоединившись к команде, он стал известен как силовой форвард, участвующий в драках, но при этом он регулярно забивал шайбы, способствуя успехам «Флайерз», с которым в 1974 и 1975 годах он выиграл два Кубка Стэнли подряд и дойдя в 1976 году до Финала, где «Филадельфия» уступила «Монреаль Канадиенс» в серии со счётом 4-0.

Покинув «Филадельфию Флайерз» играл в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингс» (1976—1977), «Питтсбург Пингвинз» (1977—1979) и «Баффало Сейбрз» (1979—1980). По окончании сезона 1979/80 завершил карьеру хоккеиста.

Тренерская карьера 
В качестве тренера работал в низших североамериканских лигах, возглавляя различные команды. Автор книги «Молот» в соавторстве со Стэном Фишером.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Тафгаи НХЛ
Хоккейные тренеры Канады
Игроки «Свифт-Каррент Бронкос»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Рочестер Американс»
Обладатели Кубка Стэнли